Неви́цкий за́мок () — замок близ села Каменица Закарпатской области Украины, что в 12 км северо-восточнее областного центра Ужгород. Замок был построен в XIII веке на вершине холма над долиной реки Уж на месте более раннего деревянного укрепления. В 1241 году был разрушен ордами монголо-татар, но во второй половине XIII века был восстановлен. На рубеже XIII—XIV веков на месте круглого донжона была построена четырёхугольная трехъярусная башня-донжон. С развитием огнестрельного оружия замок постоянно усовершенствовался и перестраивался и окончательные свои очертания приобрел в начале XVI века. В начале XVII века, во время владения им рода Другетов, замок в результате междоусобных войн неоднократно переходил из рук в руки. В 1644 году замок захватил и разрушил трансильванский воевода Дьёрдь Ракоци. С тех пор замок не восстанавливался и дошёл до наших времен в виде руин.

В состав оборонительных укреплений входят два вала с рвом между ними, оборонительная стена с четырьмя башнями на внутреннем валу, въездная башня и внутренние строения с башней-донжоном. Из четырёх башен (конец XIV-начало XV века) на внутреннем валу укреплений три имеют полуовальную форму и одна треугольную. В юго-западной части находится шестиугольная въездная башня, которая соединяется с основными укреплениями двумя параллельными оборонительными стенами. Среди внутренних построек замка выделяется квадратная в плане башня-донжон. На замковом дворе находится колодец диаметром 3.5 метра.

В настоящее время замок находится в законсервированном состоянии. Верхние части сохранившихся башен оборудованы шатровыми перекрытиями.

Галерея

Литература 
 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. В 4-х томах. Гл. Редкол.: Н. Л. Жариков. -К.: Будівельник, 1983—1986. Том 2, с.200.
 Мацюк О. А. Замки і фортеці Західної україни. Історичні мандрівки. — Львів.: Центр Європи, 2005. — 192 с.
 Дзембас О. В., Кобаль Й. В. Невицький замок: Історичний нарис. — Ужгород: ВАТ "Видавництво «Закарпаття», 2005. — 80 с., іл.
 Поп Д., Поп И. Замки Подкарпатской Руси. — Ужгород: Романа Повч, 2004. — 128 с.
 Поп Д. И., Поп И. И. Путешествие по архитектурным памятникам Подкарпатской Руси. — Ужгород: ТОВ «ІВА», 2007. — 184 с.

Ссылки 

Как на самом деле выглядел Невицкий Замок
 Невицкий замок в 3D на турпортале «Карпаты у 3Д»
 Замки и храмы Украины. Невицьке
 Сайт Кифоренка Сергія. Невицьке
 Невицкий замок 3D-тур
 Архітектурні та природні пам`ятки України. Невицьке
 Фотографии Невицкого замка на сайте фотографа Дмитрия Бартош
 Замки Закарпатья. Невицкий замок
 Фотографии Невицкого замка
 Река Уж и призраки Невицкого замка (видео)

Замки и дворцы Закарпатской области
Замки Украины
Дворцы, построенные в XIII веке
XIII век на Украине